Юрий Степанович Мельничук (; 7 мая 1921, с. Малая Каменка (ныне Коломыйского района, Ивано-Франковская область) — 12 августа 1963, Львов) — украинский советский писатель-публицист, литературовед, общественный деятель.

Биография 

В 1938 году за участие в рабочих выступлениях Ю. Мельничук был исключён из ремесленной гимназии и передан под суд, по решению которого был лишен права на дальнейшее обучение.

До 1939 работал столяром в г. Коломыя. В 1939—1940 годах был секретарём временного рабоче-крестьянского революционного комитета в родном селе.

Затем до начала войны Ю. Мельничук работал в Коломыйском райкоме ЛКСМУ и редакции городской газеты «Красное знамя» (укр. Червоний прапор). Печататься начал в 1939 году.

Участник Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 год находился в действующей армии. В 1942 году на фронте вступил в Коммунистическую партию.

Начинал службу рядовым красноармейцем, затем был курсантом Московского военно-инженерного училища, окончив которое был назначен командиром разведывательного взвода. Продолжил службу — командиром отдельной мотострелковой разведывательной роты. Закончил войну в должности помощника начальника войсковой разведки штаба 40-й армии Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Во время войны трижды был ранен и контужен.

В 1945—1946 годах майор Ю. Мельничук был слушателем в Военной академии им. М. Фрунзе (Москва). В 1946 году направлен на учёбу в республиканскую партшколу при ЦК КП(б)У, которую окончил в 1948 году.

С 1948 по 1950 год — старший, а затем главный редактор издательства «Советский писатель» ().

В 1950 году экстерном окончил Львовский университет.

С 1951 года — главный редактор львовского журнала «Жовтень» (теперь «Дзвін»). В 1950 году Ю. Мельничук был принят в Союз писателей УССР. В 1953—1954 годах был членом правления Львовской организации СП.

Избран депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962). В составе правительственных делегаций в ЮНЕСКО на 15-й и 16-й сессиях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций принимал участие в миротворческой и просветительской деятельности. Участвовал также в работе комиссий по расследованию массовых убийств в 1940—1950-х годах фашистами и их пособниками мирного населения Западной Украины.

Автор острых политических памфлетов, написанных с позиций борьбы с украинским буржуазным национализмом, ряда публицистических произведений, среди которых
 «Уоллстритовский шарманщик» («Уолл-стрітівський шарманщик», 1958)
 «Лицо божьего воинства» («Обличчя божого воїнства», 1960)
 «Правде служить» («Правді служити», 1962)

В своем творчестве много внимания уделил идеям воссоединения украинских земель, обличению католического мракобесия:
 сборники «Слуги жёлтого дьявола» («Слуги жовтого диявола», 1957)
 «Отродье Иуды» («Поріддя Іуди», 1958)
 «Когда кровь стынет в жилах» («Коли кров холоне в жилах», 1960)
 «Папы рождаются в дымоходе» («Папи родяться в комині», 1960)
 «Племя вампиров» («Плем’я упирів», 1963),
 «Вырванное сердце» («Вирване серце», 1966) и др.

Ю. Мельничуком написаны сценарии документальных фильмов: «Народ обвиняет»(1959), «Молодость освобожденного края» (1959, в соавторстве).

В 1964 году посмертно стал лауреатом Республиканской премии им. Я. Галана. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, рядом медалей. Посмертно удостоен звания «Почётный гражданин г. Львова» (1966).

Умер во Львове и похоронен на Лычаковском кладбище.

Во Львове Ю. Мельничуку в 1973 был установлен памятник на одной из городских площадей, названных в его честь. В данное время памятник уничтожен, а площадь — переименована.

Награды 
 орден Красного Знамени (03.02.1944)
 орден Трудового Красного Знамени (24.11.1960)
 орден Красной Звезды (01.12.1942)
 медаль «За боевые заслуги» (10.11.1942)
 другие медали

Литература 
 Цьох И. Юрий Мельничук: Литературный портрет. — 1980.

Ссылки 
 Письменники Радянської України. 1917—1987. — , 1988. — С.399—400. 
 Енциклопедія Українознавства. — Т. 4. — Львів, 1994. — С. 1516. 
 Письменники Радянської України. — , 1988. 
 Культурне життя в Україні (західні землі): Збірник документів і матеріалів. — Т. 2. — Львів, 1996. 
 Ільницький М. Драма без катарсису. — Кн. 2. — Львів, 2003. 

Писатели Украины
Главные редакторы журнала «Дзвін» (Львов)
Похороненные на Лычаковском кладбище
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Московского военного инженерного училища
Почётные граждане Львова
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Выпускники Львовского университета
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Командиры взводов в Великой Отечественной войне